«Лето — отстой» () — 8 эпизод 2 сезона (№ 21) сериала «Южный Парк». Его премьера состоялась 24 июня 1998 года.

Сюжет 
Наступают летние каникулы, но радости у ребят это не вызывает. Оказывается, при отсутствии школьных занятий и снега в Саут-Парке решительно нечем заняться. А когда в штате Колорадо принимают закон о запрещении пиротехники (после того, как один мальчик из Норт-Парка пострадал при взрыве), ребята понимают, что им совсем нечего делать, ведь взрывание фейерверков и петард было их единственным летним развлечением. Узнав об этом законе, Джимбо и Нед отправляются в Мексику за нелегальными праздничными ракетами. В это время мэр Мэкдэниэлс вместо фейерверков решает использовать на День независимости разрешённого законом «дымового змея» — по её распоряжению в Саут-Парке сооружают самую большую дымовую шашку в мире, планируя зажечь её на празднике. Однако, будучи зажжённым, этот «дымовой змей» вовсе не собирается потухать, и плотный столб пепла, испускаемый им, начинает путешествовать по стране, разрушая всё на своём пути.

Тем временем, мистер Гаррисон опечален пропажей своего постоянного компаньона — мистера Шляпы. Мистер Гаррисон отправляется в Нью-Йорк на приём к доктору Катцу, который объясняет, что мистер Шляпа (у которого были гомосексуальные фантазии, связанные с мистером Гаррисоном) на самом деле является проявлением гомосексуальной стороны самого Гаррисона. Тот обескуражен и не знает, как на это реагировать. В это время клинику доктора Каца разрушает дымовой змей. После этого мы видим короткую сценку с мистером Шляпой, который сидит в какой-то мужской бане и общается с обнажёнными мужчинами.

Картман берёт уроки плавания в школьном бассейне и сталкивается с неприятным фактом: первоклашки писают в воде прямо перед ним. Джимбо и Нед задержаны с фейерверками на мексиканской границе, но им удаётся сбежать из тюрьмы (благодаря дымовому змею) и вернуться в Саут-Парк.

Ребята, заполучив у дяди Джимбо две праздничные ракеты, запускают их. Ракеты перебивают столб дыма от «дымового змея». Он тухнет, разрушения и хаос прекращаются. Пепел падает с неба, напоминая чёрный снег, и все радостно начинают развлекаться по-зимнему, используя пепел вместо снега. Мистер Гаррисон появляется уже с новым компаньоном — мистером Прутиком.

В конце эпизода из отпуска возвращается Шеф. Он видит, что все вокруг измазаны до черноты. Думая, что это проявление дискриминации, он собирается «надрать всем задницы».

Смерть Кенни 
Первоначально дети вспоминают, как играли с фейерверками ещё в детском саду. При этом хлопушка взрывается в руках у Кенни и убивает его. Так как дети показаны ещё маленькими, то Стэн говорит: «Боже мой, Кенни убили», а Кайл отвечает: «О-о-о, сволочи». Затем гигантская пиротехническая змея почти попадает в Кенни. Он уворачивается и прячется под трибунами. Однако трибуны не выдерживают напора змеи и давят Кенни.

Пародии 
 Появляющийся в мультфильме психотерапевт — главный герой мультсериала «Доктор Катц». О том, что в эпизоде подразумевается персонаж именно этого мультфильма, свидетельствует его внешность и слегка трясущееся, характерное для этого мультфильма, изображение.
 Во время сцены, в которой дымовой змей выходит из-под контроля, Кайл поднимает свою скрипку и начинает играть гимн «Nearer, My God, to Thee» в версии Bethany. Его поддерживает Стэн, и следом продолжают играть все участники коллектива. Это ссылка на оркестр с корабля «Титаник», который, как считается, играл во время крушения судна эту же самую композицию.
 Упомянутая на совещании у мэра песня «У старой Мэри есть баран», которую якобы неплохо исполнил школьный оркестр на последнем выступлении, является отсылкой к английской детской песне «Mary Had a Little Lamb». Шутка заключается в сравнении и иронии по отношению к официальной символике: мотивируя неплохим исполнением подобной простой и легкомысленной песенки школьному оркестру предлагается исполнить на празднике марш «Звезды и полосы», один из серьёзных государственных символов США.

Факты 
 Впервые в сериале появляется Мистер Прутик. Мистер Шляпа вернётся только в эпизоде «Шефская помощь» .
 Впервые в сериале появляется ученик Кевин.
 После того, как «дымовой змей» потух, на заднем плане показан снег вместо травы.
 Во время первой сцены в бассейне в нём вместе с детьми находится инопланетянин.

Отзывы и критика

Примечания 

 Источники

Ссылки 

 Эпизод на сайте South Park Studios
 Сценарий серии «Summer Sucks»